Shape (forma in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
Shape – album del 1996 dei Frente!
The Shape – canzone del 2001 degli Slipknot
Shape – singolo del 2003 delle Sugababes

Sigle 
SHAPE – quartier generale supremo delle potenze alleate in Europa